Risen — может означать:
 Risen — фамилия:
  () — американский журналист .
 Risen — серия компьютерных ролевых игр, проект компании Piranha Bytes.
 Risen 2: Dark Waters — продолжение игры Risen.
 Risen 3: Titan Lords — сиквел игр «Risen» и «Risen 2: Dark Waters».
 Risen (заповедник) — заповедник на юге Швеции.

Музыка 
  — дебютный альбом 1997 года южноафриканской готик-рок-группы .
  — третий альбом группы  2001 года и первый альбом от продюсера Джона Алагия.

См. также 
 Risen Energy — ведущий китайский производитель солнечных батарей.
  (25 марта 1985 года — 13 марта 1998 года) — американская чистокровная скаковая лошадь, выигравшая колья Preakness и Belmont в 1988 году.
  — двухместное сверхлёгкое воздушное судно с двухместной конфигурацией, разработанное итальянско-аргентинским авиационным инженером Альберто Порто и произведённое .
 Ризен